Gorgone bezeichnet:

 eine geflügelte Schreckgestalt mit Schlangenhaaren in der griechischen Mythologie, siehe Gorgonen
 einen Nebenfluss des Chiese in Italien, siehe Gorgone (Chiese)
 Einen der Gorgonen (Sterne im Sternbild Perseus):
 Algol (Gorgonea Prima)
 Gorgonea Secunda
 Gorgonea Tertia
 Gorgonea Quarta

Gorgone ist der Familienname folgender Personen:

 Michelle Gorgone (* 1983), US-amerikanische Snowboarderin

siehe auch:
 Gorgoni